Partie může být:

 část, oddíl, úryvek z nějakého většího celku
 část lidského těla
 část krajiny, místo v přírodě
 partie (divadlo) (herecká partie) – zastaralý výraz pro úlohu v divadelní hře
 partie (hra) – jedna hra u některých společenských či sportovních her, odtud pak také posloupnost tahů v nějaké hře
 šachová partie
 karetní partie
 partie kulečníku
 partie (výroba) (výrobní partie) – stanovené množství zboží stejného druhu vyrobené týmž výrobním postupem
 hovorově někdy synonymum pro partu (skupinu spřízněných osob)
 hovorově výraz pro vhodného ženicha či nevěstu – dobrá partie = výhodný sňatek

v kultuře a médiích
 Partie Terezie Tománkové – český politický diskusní pořad vysílaný na stanicích Prima a CNN Prima News; dříve pod názvem Partie
 Partie krásného dragouna – český film z roku 1970 režiséra Jiřího Sequense

Externí odkazy